Евро — термин, в зависимости от контекста имеющий одно из следующих значений:

 Евро — официальная валюта стран «еврозоны».
 Евро (знак).
 Евровалюта — депозит в иностранном банке.
 Один из экологических стандартов, регулирующих содержание вредных веществ в выхлопных газах автомобилей:
 Евро-0
 Евро-1
 Евро-2
 Евро-3
 Евро-4
 Евро-5
 Евро-6
 Евро — сокращённое обозначение чемпионата Европы по футболу и отдельных розыгрышей (напр., Евро-96, Евро-2020).

См. также 
 евро- — приставка.